Majowie – grupa ludów indiańskich mówiących językami z rodziny maja.

Rody szlacheckie 

 Majowie herbu Starykoń  – polska rodzina szlachecka.
 Majowie herbu Syrokomla – polska rodzina szlachecka.

Zobacz też 
 Maj – strona ujednoznaczniająca
 Maja – strona ujednoznaczniająca
 Maya – strona ujednoznaczniająca